PMV steht als Abkürzung für:

 Paramyxoviridae, eine Virusfamilie
 Peter Meyer Verlag (pmv), deutscher Reiseverlag
 Polizeihubschrauberstaffel Mecklenburg-Vorpommern (ICAO-Code)
 Predicted Mean Vote, siehe Biometeorologie #Methoden und Größen
 Prüfmittelverwaltung, siehe Prüfmittelmanagement
 Flughafen Isla de Margarita, Venezuela (IATA-Code)

Abkürzung